Struck ist der Name folgender geografischen Objekte:
 Struck (Halbinsel), Halbinsel im Greifswalder Bodden
 Struck (Remscheid), Stadtteil der Stadt Remscheid
 Struck (Gerdshagen), Gemeindeteil von Gerdshagen im Landkreis Prignitz in Brandenburg

Struck ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Hermann Struck (1877–1911), deutscher Geograph
 Andreas Struck (* 1965), deutscher Regisseur
 Bernd Struck (* 1940), deutscher Physiker und Handballspieler
 Bernhard Struck (1888–1971), deutscher Völkerkundler und Anthropologe
 Carl Struck (1832–1898), deutscher Lehrer und Naturforscher
 Eberhard Struck (* 1937), deutscher Arzt und Herzchirurg

 Gerhard Struck (1944–2015), deutscher Rechtswissenschaftler 
 Gustav Struck (1889–1957), deutscher Bibliothekar
 Heinrich Struck (1825–1902), deutscher Generalarzt; von 1876 bis 1884 Direktor des Reichsgesundheitsamtes

 Hieronymus Johann Struck (?–1771), deutscher Buchdrucker und Verleger
 Jonas Struck (* 1972), dänischer Komponist
 Karin Struck (1947–2006), deutsche Schriftstellerin
 Kevin Struck (* 1996), deutscher Handballspieler
 Marcel Struck (* 1979), deutscher Industriedesigner
 Matthias Struck (* 1982), deutscher Handballspieler
 Michael Struck (* 1952), deutscher Musikwissenschaftler, Musikkritiker und Pianist
 Olaf Struck (* 1964), deutscher Soziologe und Hochschullehrer
 Paul Struck (1776–1820), Komponist
 Paul Struck (Maler) (1928–2015), deutscher Surrealist

 Rudolf Struck (1861–1935), deutscher Arzt und Heimatforscher
 Samuel Struck (1671–1720), deutscher Buchdrucker
 Thomas Struck (* 1943), deutscher Filmemacher
 Wolf-Heino Struck (1911–1991), deutscher Historiker und Archivar

 Yvonne Struck (* 1976), deutsche Schriftstellerin

Struck bezeichnet:
 Struck (Krankheit), eine Schafkrankheit